Farciminariidae är en familj av mossdjur. Farciminariidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Farciminariidae finns 22 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Farciminariidae